

Persone

Pagine correlate
Erickson
Erikson
Ericsson (disambigua)
Jonas Eriksson
Lars Eriksson
Magnus Eriksson
Sven Eriksson
Thomas Eriksson